Назарий Назарович Яремчук: Яремчук, Назарий Назарович (1951—1995) — советский и украинский певец.
 Яремчук, Назарий Назарович (род. 1977) — украинский певец.